De Tirreno-Adriatico 2019 was de 54e editie van deze Italiaanse etappekoers. De wedstrijd werd tussen 13 en 19 maart verreden en maakte deel uit van de UCI World Tour 2019. De titelverdediger was de Pool Michał Kwiatkowski. De wedstrijd wordt samen met Parijs-Nice vaak gezien als test voor Milaan-San Remo maar ook als eerste test voor de klassementsrenners. Deze editie werd gewonnen door Primož Roglič.

Deelnemende ploegen 
Er mochten dit jaar drieëntwintig ploegen deelnemen van organisator RSC, achttien ploegen rechtstreeks uit de UCI World Tour en vijf via wildcards van het ProContinentale niveau: Cofidis, Gazprom-RusVelo, Bardiani CSF, Israel Cycling Academy en Neri-Selle Italia.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

Klassementenverloop

Externe link 
 Officiële website 

2019
Tirreno-Adriatico
UCI World Tour 2019